Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Maria Neustift enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Maria Neustift im oberösterreichischen Bezirk Steyr-Land.

Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Maria Neustift
!